Andrzejewo heißen folgende Orte in Polen:

 Andrzejewo (Sztabin), Dorf im Powiat Augustowski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Sztabin
 Andrzejewo (Powiat Ostrowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Masowien
 Andrzejewo (Sidra), Dorf im Powiat Sokólski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Sidra
 Andrzejewo (Szczecinek) (dt. Achimshöh), Dorf im Powiat Szczecinecki der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Szczecinek